Bergsten ist der (schwedische) Familienname folgender Personen:

 C. Fred Bergsten (* 1941), US-amerikanischer Ökonom und Politikberater
 Carl Bergsten (1879–1935), schwedischer Architekt
 Clara Petersson Bergsten (* 2002), schwedische Handballspielerin 
 Curt Bergsten (1912–1987), schwedischer Fußballspieler der 1930er Jahre
 Gunnar Bergsten (1945–2011), schwedischer Jazz-Baritonsaxophonist